Een lang, smal stuk papier:
Strook (stripverhaal), een rij stripplaatjes
Loonstrook of salarisstrook, een specificatie van het loon of salaris
Aantekenstrook, een etiket op een aangetekend poststuk
Klemstrook, een strookje om een postzegel in een album te plaatsen
Zondagstrookje, een strookje aan een postzegel met de tekst "niet bestellen op zondag"
Teststrookje, een papiertje (of stukje plastic) om een chemische of biologische analyse uit te voeren

Een smal stuk van enig ander materiaal:
Lint (strook stof)
Filmstrook, een lang stuk celluloid bedekt met lichtgevoelig materiaal
Rekstrookje, een reep folie om de vervorming van een materiaal te meten
Zandstrook, een onderdeel van een schip alsook een term in de water- en molenbouw

Een smalle oppervlakte:
Rijstrook, een gedeelte van een rijbaan (voor de verschillende soorten verkeersstroken, zie aldaar)
Geleidestrook of blindengeleidestrook, een baan afwijkend plaveisel ten behoeve van blinden en slechtzienden

Een persoon:
 Strook (kunstenaar), pseudoniem van Stefaan De Croock

Ook in plaatsnamen:
De Strook (Kolhorn), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Hollands Kroon
Gazastrook, een gebied in het Midden-Oosten
Aouzoustrook, een gebied in Tsjaad
Caprivistrook, een gebied tussen Angola en Botswana

Zie ook 
Doorverwijspagina's:
Baan
Lint
Reep
Strip